Na Pískách má více významů:

 Na Pískách (lom) – bývalý lom v Praze na Zličíně
 Na Pískách (Východolabská tabule) (292 m) – vrch v okrese Nymburk v celku Východolabské tabule
 Na Pískách – ulice v Praze-Dejvicích
  Na Pískách – název tramvajové zastávky v Praze v Evropské ulici na trati Prašný most – Divoká Šárka (do 6. dubna 2015 nesla zastávka název Bořislavka)

Související články 
 Písky – více významů (rozcestník)
 Písek – více významů (rozcestník)